Die Spielzeit 2022/23 ist die 52. reguläre Spielzeit der SPAR Premium League 1 im Handball.

Modus 

8 Mannschaften spielen eine Hauptrunde. Die Hauptrunde wird mit einer Doppelrunde ausgetragen (14 Spiele).

Die Teams auf den Rängen 1–6 bestreiten eine Finalrunde. Diese wird mittels Doppelrunde ausgetragen (10 Spiele). Punkte und Tore der Hauptrunde werden in die Finalrunde übernommen. Die Mannschaften auf den Rängen 1–4 der Finalrunde bestreiten die Play-offs.

Modus der Auf-/Abstiegsrunde: 4 Mannschaften. Die Teams der SPL1-Hauptrunde Rang 7–8 und die Teams SPL2 Rang 1 und 2 (ohne Zweitteams) spielen zusammen die Auf-/Abstiegsrunde mittels einer Vierfachrunde (12 Spiele). Rang 1–2 spielen in der darauffolgenden Saison in der SPL1.

Hauptrunde

Einzelnachweise 

2022 2023
Handballsaison 2022/23